Ободриты — союз племён полабских славян.
 Ободриты (племя) — южнославянское племя.

См. также 

 Бодричи (значения)